977 может означать:
 977 — 977 год от Рождества Христова.
 977 — натуральное число.
 «977» — фильм Николая Хомерики (2006).